Сборная Израиля по баскетболу — национальная баскетбольная команда, представляющая Израиль в мужских турнирах на международной баскетбольной арене. Управляющим органом сборной выступает федерация баскетбола Израиля.

Мужская сборная Израиля 25 раз принимала участие в чемпионатах Европы. Наилучшим достижением стало 2-е место на чемпионате Европы 1979 годa. В настоящее время команда занимает 38-е место в мире и 15-е в Европе согласно рейтингу ФИБА.

Тренеры сборной 
  Цви Шерф — 1986—1987, 1993—1994
  Мули Катзурин — 1997—2004
  Цви Шерф — 2005—2009
  Арик Шивек — 2010—2013
  Эрез Эдельштейн — 2014—2017
  Одед Каташ — 2017—2021
  Гай Гудес — 2021—н.в.

Выступления на Олимпиадах

Выступления на чемпионатах мира

Выступления на чемпионатах Европы

Выступления на Азиатских играх

Известные игроки 
 Мики Беркович — MVP чемпионата Европы 1979 года
 Одед Каташ — лучший бомбардир (набранные очки) чемпионата Европы 1997 года

Состав

См. также 
 Чемпионат Израиля по баскетболу
 Женская сборная Израиля по баскетболу

Примечания

Ссылки 
 Израиль на интернет-странице ФИБА 

Сборная Израиля по баскетболу
Израиль
Баскетбол в Израиле